Una canzone di successo  o  singolo di successo, disco di successo è anche  molto usato l'inglesismo hit, è una canzone  registrata, su qualsiasi supporto, che diventa popolare o molto nota. In particolare il termine specifico di solito si riferisce a un singolo discografico che è entrata nella classifica dei dischi più venduti ufficiale o trasmessa attraverso le radio ma principalmente che ha realizzato significative vendite commerciali.

Singoli discografici
Musica registrata